Anders Ekström kan avse:

Anders Ekström (idéhistoriker) (född 1965), idé- och lärdomshistoriker
Anders Ekström (seglare) (född 1981), seglare
Anders Ekström (astrolog), svensk astrolog

Referenser